Název Pilský rybník má mnoho vodních ploch:

 Pilský rybník (Jevany) – rybník jižně od Jevan na Jevanském potoce v okrese Praha-východ
 Pilský rybník (Karlovice) – rybník jihozápadně od Karlovic na levostranném bezejmenném přítoku Libuňky v okrese Semily
 Pilský rybník (Měcholupy) – rybník u Měcholup na Měcholupském potoce v okrese Klatovy
 Pilský rybník (Řepice) – rybník severozápadně od Řepice na Řepickém potoce v okrese Strakonice
 Pilský rybník (Horní Krupá) – rybník mezi Horní a Dolní Krupou v okrese Havlíčkův Brod
 Pilský rybník (Dětenice) - rybník jižně od obce Dětenice v okrese Jičín
 jiný název pro Skorkovský rybník mezi obcemi Skorkov a Slavníč v okrese Havlíčkův Brod